Рупрехт Пфальцский, герцог Камберлендский (, ;  — ) — лидер «кавалеров», противников парламента в ходе английской Гражданской войны, рейнский пфальцграф.

Биография 
Сын Фридриха V и Елизаветы Стюарт. Племянник Карла I, брат курфюрстины Софии и дядя Георга I Великобританского.

Родился в Праге во время кратковременного царствования отца в Чехии (именно за ту зиму, в которую родился Рупрехт, его родителей прозвали «зимними королём и королевой»). Вскоре семья Пфальцских была изгнана из Чехии, с 1622 года в Нидерландах. Возмужав, Рупрехт воевал на стороне нидерландских повстанцев против Испании. В ходе Тридцатилетней войны также воевал на стороне протестантов, но был захвачен в плен в Австрии и освобождён в 1641 году под честное слово не воевать против Священной Римской империи.

В 1642 году назначен главнокомандующим английской королевской кавалерией и получил в Англии известность как «принц Руперт». В июле 1643 года в ходе английской революции и гражданской войны взял Бристоль, в 1644 году Карл I присвоил ему титул «герцог Камберлендский». Однако он в 1645 проиграл сражение при Нейзби, которое окончательно решило исход войны между парламентом и королём. После падения Оксфорда в 1646 году жил в изгнании, и до 1648 возглавлял английские части из эмигрантов в составе французской армии. 

В 1649 году он вместе со своим братом Морицем отправился для оказания помощи роялистам в Ирландии, но флот парламента под командованием Роберта Блейка сумел оттеснить их на юг, к Лиссабону.

Затем Рупрехт занимался каперством в Средиземном море, причиняя большой урон английским купцам, а с 1651 крейсировал в районе Азорских островов и Вест-Индии. 

Будучи подавленным смертью брата Морица в 1652 году, Рупрехт вернулся в Европу и с 1654 жил в Германии, но после Реставрации 1660 года вернулся в Англию и защищал её интересы в ходе морских войн с Нидерландами (Вторая англо-голландская война, Третья англо-голландская война).

Принимал деятельное участие в колонизации Канады в качестве основателя Компании Гудзонова залива, где его именем названы область, река и порт. Умер в Англии.

Любимым животным Рупрехта был большой пудель по кличке Бой, который по преданию был фамильяром и был застрелен серебряной пулей.

См. также 
 Куб принца Руперта
 Капля принца Руперта

Ссылки 
 Руперт в онлайн-энциклопедии «Кругосвет»

Кавалеры
Участники Тридцатилетней войны
Виттельсбахи
Генералы Англии
Адмиралы Англии
Королевские члены Лондонского королевского общества
Компания Гудзонова залива
Лорды-адмиралы Англии
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
герцоги Англии